Molnár János
 Molnár János (1708–1796) jezsuita áldozópap és tanár
 Molnár János (1728–1804) jezsuita áldozópap és tanár, költő, természettudományos író
 Molnár János (1757–1819) evangélikus lelkésztanár, tankönyvíró
 Molnár János (1759–1831) orvosdoktor, megyei főorvos
 Molnár János (1814–1885) gyógyszerész
 Molnár János (1816–1888) esperes-plébános
 Molnár János (1817–1886) esperes-plébános, címzetes kanonok
 Molnár János (1824–1916) református lelkész, a brassói református templom építtetője
 Molnár János (1825–1863) teológiai tanár
 Molnár János (1850–1919) apát-plébános, országgyűlési képviselő, egyházi író, politikus
 Molnár János (1896–1979) postamérnök, fizikus
 Molnár János (1917–?) színházigazgató
 Molnár János (1919–1978) tanár, tankönyvíró
 Molnár János (1925–1984) katonatiszt 
 Molnár János (1926–1980) villamosmérnök, vállalati vezető
 Molnár János (1927–1990) művelődésügyi miniszterhelyettes (1959–1970), főiskolai oktató
 Molnár János (1931–2000) válogatott labdarúgó, az 1957–1958-as idény gólkirálya
 Molnár János (1942) politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)
 Molnár János (1949) református teológus, költő, író
 Molnár János (1950) lovas, fogathajtó, edző
 Molnár János (1959) asztaliteniszező
 Molnár János orvos, SZOT-díjas

hasonló nevűek
 Pentelei Molnár János (1878–1924) festőművész
 Ioan Piuariu-Molnar (1749–1815) román szemészorvos, a régebbi magyar forrásokban müllersheimi Molnár János néven szerepel
 
lásd még
 Molnár János-barlang, barlang a Budai-hegységben
 Molnár János-díj, 1996-ban alapított díj tatabányai pedagógusok részére